Бела Ковач ():
 Бела Ковач (1908 — 1959) —  угорський політик, міністр сільського господарства Угорщини у 1945—1946 і в 1956 роках.
  (1960) — угорський політик, депутат Європарламенту від партії «Йоббік».
  (1977) — угорський футболіст, півзахисник.